Левенталь — еврейская и немецкая фамилия.

Известные носители:
 
 Левенталь, Вадим Андреевич (род. 1981) — русский писатель-прозаик.
 Левенталь, Валерий Яковлевич (1938—2015) — советский и российский театральный художник, сценограф, педагог, профессор, народный художник СССР (1989).
 Левенталь, Густав Осипович (1788—1865) — главный врач Московской Павловской больницы, действительный статский советник.
 Левенталь, Рэймонд (1923—1988) — американский пианист.
 Левенталь, Фёдор Карлович (1785—1849) — генерал-лейтенант русской императорской армии.

См. также 
 Левендаль
 Лёвенталь